Радиша Илић се може односити на:

Радиша Илић (1977), српски фудбалер.
Радиша Илић (посланик) (1969), народни посланик Републике Србије.